Кина — многозначный термин.

 Кина — валюта Папуа — Новой Гвинеи.
 Кина — село, Рутульский район Дагестана.
 Кина — деревня в Ирландии, находится в графстве Лонгфорд (провинция Ленстер).
 Кина — в иудаизме поэтический жанр-причитание, плач по умершему.

Персоналии 
 Кина, Домингуш (род. 1999) — португальский футболист, полузащитник.
 Кина, Моника (род. 1979) — американская актриса.